Ōita (prefectuur) 
Ōita (stad)